Der HC Elbflorenz 2006 (bis Oktober 2012 offiziell Handball-Club ELBFLORENZ 2006 e. V.) ist ein Handballverein aus Dresden, dessen erste Männermannschaft seit 2017 in der 2. Handball-Bundesliga spielt.

Vereinsgeschichte 
Der HC Elbflorenz wurde 2006 gegründet und verfolgt das Ziel, in der Handball-Bundesliga zu spielen. In der Saison 2006/07 startete die 1. Männermannschaft mit dem Spielrecht des HC Sachsen als SG ESV Elbflorenz in der Oberliga Sachsen. In der Saison 2009/10 schaffte man die Qualifikation für die neu gegründete Handball-Oberliga Mitteldeutschland. 2012 gelang dem HC Elbflorenz der Aufstieg in die 3. Liga.

Bis Mai 2017 fanden die Heimspiele des HC Elbflorenz in der EnergieVerbund Arena statt. An der Kreuzung Magdeburger Straße/Weißeritzstraße im Sportpark Ostra wurde zwischen 2015 und 2017 eine bundesligataugliche Mehrzweckhalle (BallsportArena Dresden) errichtet, deren Hauptnutzer der HC Elbflorenz ist.

2017 stieg die Männermannschaft als Meister der 3.-Liga-Staffel-Ost in die 2. Handball-Bundesliga auf.

In der Saison 2017/18 belegte die Mannschaft den 11. Tabellenplatz und sicherte sich am 34. Spieltag vorzeitig den Klassenerhalt in der 2. Handball-Bundesliga.

Kader Saison 2022/23

Transfers zur Saison 2022/23

Transfers zur Saison 2023/24

Saisonbilanzen

Weblinks 
 Website des HC Elbflorenz 2006

Einzelnachweise 

 
Sportverein (Dresden)
Hc Elbflorenz
Gegründet 2006